

Musica 
By My Side – album di David Choi
By My Side – album di Ben Harper del 2012
By My Side – brano musicale di David Choi, title track dell'omonimo album
By My Side – singolo degli INXS del 1991
By My Side – singolo di Jadakiss del 2009
By My Side – singolo di Lorrie Morgan e Jon Randall del 1996
By My Side – brano musicale dei 3 Doors Down contenuto nell'album The Better Life
By My Side – brano musicale dei Kasabian contenuto nell'album Empire
By My Side – brano musicale dei Ben Harper contenuto nell'album Fight for Your Mind
By My Side – brano del musical Godspell

Televisione 
By My Side – sere televisiva singaporiana
By My Side – webserie